Vårgårda West Sweden 2021 - holdtidskørsel er den 13. udgave af holdtidskørslen ved det svenske cykelløb Vårgårda West Sweden. Det bliver kørt den 7. august 2021 med start og mål i Vårgårda kommun. Linjeløbet køres dagen efter. Løbet er en del af UCI Women's World Tour 2021. Den oprindelige 13. udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021 - holdtidskørsel
UCI Women's World Tour 2021